2 miejscowości w Polsce:
 Antoniny – opuszczona wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin
 Antoniny – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko
 Antoniny – osiedle typu miejskiego w obwodzie chmielnickim na Ukrainie

Zobacz też

Linki zewnętrzne